Stanisław Dembiński (zm. 1586) – żupnik ruski, starosta chęciński, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Stanisław Dembiński (zm. 1645) – sędzia krakowski, podsędek krakowski
 Stanisław Kostka Dembiński (1708–1781) – wojewoda krakowski, kasztelan wojnicki
 Stanisław Dembiński (1895–1939) – major artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych, kwatermistrz 2 dak, we wrześniu 1939 zastępca dowódcy 11 dak
 Stanisław Tadeusz Dembiński (ur. 1933) – polski fizyk, senator III Rzeczypospolitej

Przypisy